Ludwig von Mises (1881-1973), économiste américain d'origine autrichienne ;
 Richard von Mises (1883-1953), physicien et mathématicien, frère du précédent.
 Prix Richard-von-Mises, distinction mathématique.

 Contrainte de von Mises, critère de plasticité en Mécanique des milieux continus
 Développement de von Mises, méthode d'approximation en statistique.